In der Liste deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg ist eine Auswahl von hoch dekorierten Jagdfliegern der deutschen Luftwaffe während des Zweiten Weltkrieges aufgeführt.

Übersicht 
Die Tabelle enthält die folgenden Angaben:
 Name
 Dienstgrad
 Gibt den letzten erreichten Dienstgrad in der Wehrmacht an
 Ausz.: Abkürzungen der Auszeichnungen
 Deutsches Kreuz in Gold (DKG)
 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (RK)
 mit Eichenlaub (RKE)
 mit Eichenlaub und Schwertern (RKS)
 mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten (RKB)
 Geburtsdatum
 Sterbedatum
 Abschusszahl: Zahl der Abschüsse gegnerischer Maschinen im Zweiten Weltkrieg

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Liste

Vorwiegend verwendete Flugzeugtypen 
 Messerschmitt Bf 109
 Focke-Wulf Fw 190
 Messerschmitt Bf 110
 Messerschmitt Me 262

Siehe auch 
 Luftkampf
 Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg
 Liste britischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste amerikanischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste sowjetischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste japanischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Liste deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste der Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes der Jagdflieger
 Eichenlaub
 Schwerter
 Brillanten

Quellen 
Die Angaben dieser Liste entstammen im Wesentlichen der Publikation von Raymond F. Toliver, Trevor J. Constable und Mike Spick. Entnahmen aus anderen Quellen sind nicht besonders ausgewiesen, wo nicht auf eigene Personenartikel verlinkt wird.

 Fighter Pilot Aces List der Air University

Einzelnachweise

Literatur 
 Raymond F. Toliver, Trevor J. Constable: Das waren die deutschen Jagdfliegerasse 1939–1945. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1972, ISBN 3-87943-193-0.
 Raymond F. Toliver, Trevor J. Constable: Holt Hartmann vom Himmel! : die Geschichte des erfolgreichsten Jagdfliegers der Welt. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1971, ISBN 3-87943-216-3.
 Edward H. Sims: Jagdflieger – Die großen Gegner von einst Motorbuchverlag Stuttgart 16. Aufl. 1996, ISBN 3-87943-115-9, S. 33.
 Walter Schuck: Abschuss. Von der Me 109 zur Me 262, Helios-Verlag, Aachen 2008, 2. Auflage, ISBN 978-3-938208-44-1.
 
 Mano Ziegler: Turbinenjäger Me 262. Die Geschichte des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt Motorbuchverlag, Stuttgart; Auflage: 6. A. (Januar 1998), ISBN 978-3-87943-542-5.
 Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939–1945, Verlag: Dörfler 2004, ISBN 3-7909-0284-5.

Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, deutsche